LIA peut faire référence à :
  ;
  ;
 Low impact aerobic, une des variantes de l'aérobic en fitness ;
 Libyan Investment Authority, un fonds souverains Libyen ;
 Laboratoire informatique d'Avignon ;
 Laboratoire international associé, un laboratoire du CNRS en partenariat international ;
 LiA, la société de transport en commun du Havre.

Lia est un prénom espagnol (liste de prénoms espagnols) et italien (liste des prénoms italiens).

Lia peut faire référence à :
 Lia, une ville du Burkina Faso ;
 Lia, une localité en Géorgie ;
 Lia, une chanteuse japonaise ;
 Lia, dans la Bible, la première femme de Jacob, fille de Laban et sœur de Rachel ;
 Lia, un synonyme de Liamorpha, un genre de gastéropodes marins.

Code IATA des aéroports